Game of Death (1978), een film met Bruce Lee.
Game of Death II, de sequel van deze film uit 1981.
Game of Death (2010), een film met Wesley Snipes.